Сто сóрок четвёртый псалóм — благодарственно-хвалебный «алфавитный» псалом, 144-й псалом из книги Псалтирь (в масоретской нумерации — 145-й), первый псалом из седмицы псалмов, прославляющих Бога: , , , , , , . Псалом начинается и завершается «хвалой», как и следующая за ним группа из семи псалмов. Псалом 144 — славословие Богу и вся группа псалмов 144—150 — заключительное славословие всей книги Псалтирь. Является одним из восьми псалмов, составленных в виде акростиха: 9, 24, 33, 36, 110, 111, 118, 144.

Псалом 144 — первый из семи благодарственно-хвалебных псалмов 144—150, которыми завершена книга Псалтирь.

Нравоучительные «алфавитные» псалмы заучивали наизусть и зачитывали для научения, но не пели на литургии. Эти псалмы отражают метод преподавания книжников и фарисеев и не имеют духа спонтанной молитвы. Псалмы  и  являются предисловием группы «алфавитных» псалмов: , , , , , , , .

В талмудическом иудаизме — молитва «Ашрé» (мн. ч. , ашрé — «счастлив»). Именуют по трижды повторяющемуся слову ашрé в двух вводных стихах. По поводу чтения этого псалма в вавилонском Талмуде написано «кто трижды в день его читает, тот может быть уверенным, что получит удел в будущей жизни» (Брахот 4 б).

Текст 
Псалом начинается и оканчивается словом «хвала». Четырежды повторяется слово «благословение» (стихи 1, 2, 10, 21). Содержится литургическая фраза «во век и вечно» в начале псалма (стихи 1, 2) и конце (стих 21). Псалом на еврейском языке составлен в виде акростиха согласно количеству и порядку букв еврейского алфавита, представляя собой один из видов художественного построения речи, облегчающего её запоминание и предохраняющего от посторонних вставок или изъятий. В современном масоретском тексте пропущен 14-й стих для буквы нун (таким образом, псалом как и 24, 33 и 36 является «неполно-алфавитным«). На греческом языке и в кумранских свитках этот стих наличествует, то есть его пропуск в современном еврейском изводе является, вероятней всего, поздней ошибкой переписчика.

Толкование 
Профессор Реувен Кимельман показал структуру псалма 144 от хвалы Божьего величия к благодарности за Божье благо. 21 стих псалма 144 состоит из введения, середины, заключения и 4 групп стихов:
 Введение: стихи 1—2 содержат слово «благословение», завершаются литургической фразой «во век и вечно»
 Группа 1: стихи 3—6
 Группа 2: стихи 7—9
 Середина: стих 10 содержит слово «благословение»
 Группа 3: стихи 11—13
 Группа 4: стихи 14—20
 Заключение: стих 21 содержит слово «благословение», завершается литургической фразой «во век и вечно»

Тринадцатый стих б) 
 Септуагинта: «Верен Господь в высказываниях Своих и Честен во всех деяниях Своих».
 Кумранские рукописи: «Верен Бог в высказываниях Своих и Честен во всех деяниях Своих».

Греческий текст этого псалма содержит все 22 стиха, хотя и не составлен в виде акростиха «Верен Господь в высказываниях Своих и Честен во всех деяниях Своих».

В иудаизме этот псалом составлен в форме акростиха 22 букв еврейского алфавита, однако отсутствует буква нун — 14-я буква и это отсутствие трактуют в Талмуде каббалистически.

Кумранские рукописи содержат стих 13 б, отсутствующий в еврейском тексте, записанный несколько иначе, чем в греческом тексте «Верен Бог в высказываниях Своих и Честен во всех деяниях Своих» (). Кумранские рукописи в избытке используют mater lectionis, хотя библейский еврейский редко пишет так. Слово элохи́м в этом стихе кумранских рукописей записано с огласовкой таким образом, каким оно ни разу не записано в современной Торе.

Сирийский текст также содержит 13-й стих «Верен Господь в высказываниях Своих и Честен во всех деяниях Своих».

Богослужебное использование

Православие 
В православии перед вкушением пищи произносят 16-й стих из этого псалма «очи всѣ́хъ на Тя́ упова́ютъ и Ты́ дае́ши и́мъ пи́щу во благовре́менiи. Отверза́еши Ты́ ру́ку Твою́ и исполня́еши вся́кое живо́тно благоволе́нiя» (). Христиане в древности, приступая к духовной таинственной трапезе для причащения, пели слова этого псалма. А ныне этот псалом поют перед принятием обычной пищи.

Что мы просим в этой молитве у Бога? Просим, чтобы Бог благословил нам пищу и питьё для здоровья. Что разумеют под «рукой» Господней? Под «рукой» Господней разумеют здесь подаяние нам благ (). Что означают слова «исполняеши всякое животно благоволения»? Эти слова означают, что Господь заботится не о людях только, но и о зверях, птицах, рыбах и вообще о всех животных

Иудаизм 

Стих  «открываешь руку Твою и насыщаешь всё живущее по благоволению» включён в первое благословение молитвы «Би́ркат мáзон» будней и субботы палестинской традиции.

В иудаизме псалом составлен в виде акростиха для того, вероятно, чтобы легче заучивать наизусть и петь его в строгом порядке еврейского алфавита. Утром еврею не обязательно, но желательно петь группу псалмов . Утренние псалмы в Талмуде названы халéлем ( назван великим халéлем, а группа  названа египетским халéлем). В Талмуде постановлено петь  трижды в день, подразумевая его в качестве молитвы Богу. «Рабби Элазар бар-Абина говорил, что тому, кто будет произносить  каждый день трижды гарантировано воскресение в раю» (Брахот 4 б). Сегодня  называют ашрéем, потому что предваряют стихами из , начинающегося со слова «блаженны» и , начинающегося со слова «блажен» также; далее поют  и оканчивают псалмом .

В Талмуде задан вопрос — почему  настолько важен? И выдвинуто предположение, что, наверно, из-за его построения в виде акростиха, как в  8 раз использовано слово «блажен». Затем в Талмуде предположено, что возможно из-за употребления в  «открываешь руку Твою» также, как в  «даёт пищу всякой плоти». В Талмуде отмечено, что  содержит и то, и другое сразу (то есть составлен в виде акростиха, как и  и содержит упоминание того, что Бог даёт пищу, как и . Далее в Талмуде вопрошено (и тут же — ответ) «рабби Йоханан говорил, почему буква нун отсутствует [в ]? Потому что упоминается падёж Израиля, как написано „упала, не встаёт более дева Израилева! повержена на земле своей и некому поднять её“». Затем в Талмуде предложено объяснение, что якобы, царь Давид узнал, что в будущем пророк Амос напишет стих, начинающийся с буквы нун, неблагоприятный для Израиля и Давид написал  и исключил 14-й стих буквы нун, а его место заняла следующая буква самех, исправляющая положение «Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных».

14-й стих этого псалма использован в еврейской молитве «Амида» в благословении 2 из 19 «поддерживает Господь всех падающих и поднимает всех низверженных».

 и последующие поют утром. Согласно каббале на 16-й стих этого псалма в иудаизме обращено особое внимание, «особое внимание следует обращать на стих „раскрываешь Ты руку Свою…“. Произнося эти слова надо представить себе, что эта молитва о помощи в пропитании и своём собственном и всего народа Израиля. Если эти слова были прочитаны машинально, без должной сосредоточенности, их надо повторить».

Сегодня этот псалом состоит из 21 стиха и поют дважды за утреннюю литургию и единожды в послеобеденную 7 дней в неделю, всего — 21 раз в неделю.

Пение  трижды в день является обязательным каждому еврею. Помимо  разные раввины предлагают добавить и другие псалмы. Раши указывал петь 3 псалма: , , . Саадья гаон — 4 псалма: , , , . Маймонид — 7 псалмов: , , , , , , .

Рецепция в музыке 
Антонин Дворжак написал «Библейские песни» (1894) с фортепиано — 10 библейских песен на тексты из «Кралицкой Библии», oр. 99. 1894.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

144
Православные песнопения
Еврейская литургия